Бонн () — місто в Німеччині, в землі Північний Рейн-Вестфалія, на ріці Рейн

 Бонн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Бонн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент В'єнна
 Бонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя